Fantastic может означать:

 Fantastic (альбом Wham!) — альбом группы Wham!
 Fantastic (песня) — песня Ами Судзуки.
 Fantastic (мини-альбом) — мини-альбом Генри Лау.
 Fantastic (альбом Toy-Box) — альбом группы Toy-Box.
  — журнал.